

Architettura e ingegneria 
 Ancoraggio – dispositivo che fissa saldamente al suolo una struttura
Ancoraggio strutturale – mezzo per connettere elementi a una struttura di base in calcestruzzo armato
Ancoraggio chimico – sistema di fissaggio tramite resine chimiche

Nautica 
 Ancoraggio – nella nautica, l'operazione di gettare l'ancora
Ancoraggio – nella nautica, zona al riparo in cui una nave o un'imbarcazione possono ripararsi

Alpinismo 
Ancoraggio – nell'alpinismo, punto nel quale viene fissata una sosta

Altro 
 Ancoraggio – nella programmazione neuro linguistica, è un processo di associazione di una sensazione fisica a una risposta interna.